Robien peut désigner :
 La Famille de Robien, maison noble bretonne. On distingue deux maisons de Robien successives :
 La première maison de Robien est de noblesse d'extraction chevaleresque depuis 1389, ou selon Le Noir de Tournemine, issue de Jacques Boschier époux en 1212 de Jeanne d'Avaugour, dame de Robien, descendante des ducs de Bretagne
 La seconde maison de Robien a été formée par le mariage de Claudine de Robien, héritière de la première maison, avec Jacques Gautron. C'est en sa faveur qu'a été érigé le marquisat de Robien (Roc'h Bihan en breton, qui signifie le petit rocher). Certains de ses membres ont notamment été présidents du parlement de Bretagne, de 1655 à 1784. Les armes de la famille sont : d'azur à 10 billettes d'argent 4, 3, 2 et 1. Il s'agit à l'origine des armes de la famille de Dolo, reprises par les Gautron. La devise des Robien est : « sans vanité ni faiblesse ». On trouve parmi ses membres :
Paul de Robien (1660-1744), président à mortier du parlement de Bretagne
 Thomas de Robien-Kerambourg (1673-1724), président à mortier du parlement de Bretagne
 Christophe-Paul de Robien  (1698-1756), dit le président de Robien, historien, naturaliste et collectionneur d'art, président à mortier du parlement de Bretagne, fils de Paul de Robien (ci-dessus)
 Paul-Christophe de Robien (1731-1799), président à mortier du parlement de Bretagne, fils du précédent.
 Pierre-Louis-Achille, chevalier de Robien, dit « le Chinois » (1736-1792)
 Louis de Robien (1888-1958), diplomate
 Alain de Robien, (1899-1945), croix de guerre 1914-1918, croix de guerre 1939-1945, chevalier de la légion d'honneur, membre des services secrets britanniques, (Special Operations Executive, section F, réseau Prosper), mort pour la France au camp de Flossenbürg
 Marie de Robien (1902-1989), née de Lardemelle à Lunéville (Lorraine), officier de la Légion d'honneur, résistante, membre du convoi des "27 000", déportée à Ravensbrück, puis à Holleischen.
Britta de Robien, marquise et châtelaine de Huisseau-sur-Mauves (Loiret)
Gilles de Robien (1941-2022) homme politique français de centre droit qui fut ministre
 Trois lois portent son nom, sur le temps de travail et l'habitat, voir Loi Robien
Beata de Robien (1951-), femme de lettres, épouse d’Élie de Robien (1937-), petit-fils du comte André de Robien (1861-1939), châtelain de Montgiroux et maire de Saint-Germain-d'Anxure (Mayenne) durant plus de cinquante ans

 Le château de Robien situé sur la commune du Fœil, canton de Quintin dans l'arrondissement de Saint-Brieuc, département des Côtes-d'Armor. Ce château est classé monument historique, 
 Le Petit-Robien est un village de la commune du Fœil (en breton ) du canton de Quintin dans l'arrondissement de Saint-Brieuc du département des Côtes-d'Armor. 
 Robien est un quartier de Saint-Brieuc, connu notamment pour la salle de Robien.

Références